Trzyliterowe oznaczenie Serbii według normy ISO 3166-1
 rakieta dodatkowa na paliwo stałe systemu STS – (ang. Solid Rocket Booster)
 
 Bydło czerwone szwedzkie